Tempest – gra arcade z 1980 roku
 Tempest – kolekcjonerska gra karciana z serii Magic: The Gathering
 Tempest – międzynarodowa klasa jachtów regatowych
 „The Tempest” – sztuka Williama Shakespeare’a
 Hawker Tempest – brytyjski samolot myśliwski
 Joey Tempest – twórca i wokalista zespołu Europe
 Tempest – brytyjski zespół jazz-rockowy
 Pontiac Tempest – samochód osobowy segmentu C produkowany przez amerykańską firmę Pontiac
 Transient ElectroMagnetic Pulse Emanation Standard – technologia umożliwiająca przechwycenie obrazu z monitora za pomocą analizy jego ulotu magnetycznego

Zobacz też 
 burza (ang. tempest)